Кальви может означать:

Фамилия 
 Кальви, Анна (род. 1980) — английская певица.
 Кальви, Готтардо (1818—1846) — итальянский журналист.
 Кальви, Джан (1938—2016) — бразильский художник.
 Кальви, Роберто (1920—1982) — итальянский банкир.
 Кальви, Феличе (1822—1901) — итальянский историк.

Топоним 
 Кальви (Кампания) — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Беневенто.
 Кальви (Верхняя Корсика) — город на Корсике.
 Кальви (озеро) — озеро в Республике Карелии.
 Кальви (кантон) — кантон во Франции, находится в регионе Корсика, департамент Верхняя Корсика.
 Кальви-дель-Умбрия — коммуна в Италии, располагается в регионе Умбрия, в провинции Терни.
 Кальви (мыза) — рыцарская мыза в уезде Ляэне-Вирумаа, Эстония
 Кальви (Эстония) — деревня в Эстонии.
 Кальви (округ) — округ во Франции, один из округов в регионе Корсика

См. также 
 
 Калви